

Населені пункти та їхні частини

 Ґоздава — село в гміні Шрода-Шльонська Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґоздава — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґоздава — село в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Ґоздава — село в гміні Новий Двур-Ґданський Новодворського повіту Поморського воєводства
 Ґоздава — частина села Лещкув у гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Ґоздава (герб)

Примітки